Такасаки — японская фамилия и топоним.

Топоним 
 Такасаки — особый город Японии, расположенный в южно-западной части префектуры Гумма региона Канто.
 Такасаки — железнодорожная станция в японском городе Такасаки, префектура Гумма.

Носители фамилии 
 Такасаки, Акира (род. 1961) — японский гитарист, участник группы Loudness.
 Такасаки, Кентаро (род. 1985) — японский бейсболист (Yokohama DeNA BayStars).
 Такасаки, Рики (род. 1970) — японский футболист (вратарь), игрок клубов Касима Антлерс и ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба. 
 Такасаки, Хироюки (род. 1986) — японский футболист (нападающий), игрок клубов Урава Ред Даймондс и Касима Антлерс.